Allatoona ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Allatoona (Georgia), im Bartow County
 Allatoona Bay, im Cobb County, Georgia
 Allatoona Beach, im Bartow County, Georgia
 Allatoona Heights, im Paulding County, Georgia
 Allatoona Pass, im Cherokee County, Georgia
 Allatoona Quarters, im Cobb County, Georgia
 Allatoona Ridge, im Cobb County, Georgia
 Allatoona Shores, im Cobb County, Georgia

Siehe auch:
 Allatoona Creek
 Talsperre Allatoona
 Altoona
 Altonah